Slag bij Issos (333 v.Chr.) - de Macedoniërs onder Alexander de Grote verslaan de Perzen onder Darius III
 Slag op de vlakte van Issus (194) - keizer Septimus Severus verslaat Pescennius Niger
 Slag bij Issus (622) - de Byzantijnen onder Herakleios verslaan de Perzen